"When Johnny Comes Marching Home" (també coneguda per "When Johnny Comes Marching Home Again") és una cançó popular de la Guerra Civil dels Estats Units que expressa el desig de la gent pel retorn dels amics i parents que hi combatien. Està basada en la cançó popular irlandesa Johnny I Hardly Knew Ye. La lletra la va compondre Patrick Gilmore, un director de banda, sota el pseudònim de Louis Lambert, mentre servia a l'Exèrcit de la Unió.

Lletra 

La lletra original, tal com la va escriure Gilmore, és la següent

Referències

Enllaços externs 
 http://lcweb2.loc.gov/natlib/ihas/service/patriotic/100010360/100010360.mp3 
 https://archive.is/20121212025711/lcweb2.loc.gov/cocoon/ihas/loc.natlib.ihas.200000024/default.html 
 http://www.loc.gov/performingarts/ 
 http://www.gutenberg.org/files/21566/21566-h/images/johnny.pdf 
 http://www.gutenberg.org/etext/21566 
 http://contemplator.com/america/whenjohn.html 
 http://memory.loc.gov/cocoon/ihas/loc.natlib.ihas.200002389/default.html 

Cançons en anglès